Die Saison 2010/11 war die 21. Spielzeit der Fußball-Bundesliga der Frauen. Die Saison begann am 15. August 2010 und endete am 13. März 2011. Mit dem frühen Saisonende wollte der DFB der deutschen Nationalmannschaft eine ausreichende Vorbereitungszeit auf die Weltmeisterschaft 2011 in Deutschland gewähren. In der Zeit vom 23. April bis 22. Mai 2011 spielten die Vereine den Bundesliga-Cup aus.

Saisonverlauf 
Turbine Potsdam holte den dritten Meistertitel infolge. An 18 der 22 Spieltage standen sie dabei auf dem ersten Tabellenplatz. Allerdings lieferten sie sich bis zum Schluss ein enges Rennen mit dem 1. FFC Frankfurt, der vor allem offensiv eine überzeugende Saison bot und mit 103 erzielten Toren einen Vereinsrekord aufstellte. Drei der vier besten Torschützinnen der Liga spielten in Frankfurt. Nach einer 0:1-Heimniederlage am 16. Spieltag konnten die Frankfurter die Tabellenspitze aber nicht mehr zurückerobern. Mit einem 3:0 gegen die SG Essen-Schönebeck errangen die Potsdamerinnen am letzten Spieltag den Meistertitel, einen Punkt vor Frankfurt.

Während der Aufsteiger Herforder SV chancenlos war und nur einen Sieg erringen konnte, kam es im Kampf um den Klassenerhalt zu einem Duell zwischen USV Jena und dem 1. FC Saarbrücken. Am 18. Spieltag sprang Jena vor Saarbrücken und verteidigte diese Position bis zum Schluss. Ein 2:1-Auswärtserfolg des USV in Wolfsburg am letzten Spieltag besiegelte den Abstieg von Saarbrücken, die seither auch nicht in die Bundesliga zurückkehren konnten.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Statistiken 

Mit 550 Toren fielen 39 Tore mehr als im Vorjahr. Der Schnitt stieg dabei von 3,87 auf 4,17 Toren pro Spiel. Conny Pohlers vom 1. FFC Frankfurt wurde mit 25 Toren Torschützenkönigin. Damit sicherte sich bereits zum dritten Mal die Torjägerkanone.

Torschützenliste

Zuschauer 

Insgesamt 110.025 Zuschauer sahen die 132 Spiele der Saison 2010/11, 9001 mehr als im Vorjahr. Der Zuschauerschnitt stieg von 765 auf 834. Die größte Kulisse sahen das Spiel zwischen dem 1. FFC Turbine Potsdam und der SG Essen-Schönebeck (7000), während nur 78 Zuschauer das Spiel zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Saarbrücken sehen wollten.

Vier Vereine konnten kumuliert über 10.000 Zuschauer bei den Heimspielen begrüßen. 36 Spiele wurden von mehr als 1000, sieben von mehr als 2000 und fünf von mehr als 3000 Zuschauern verfolgt. Den größten Zuschauerzuwachs konnte mit 53 Prozent erneut der VfL Wolfsburg verzeichnen, während der FF USV Jena ein Minus von 35 Prozent hinnehmen musste.

Die Meistermannschaft

Spielstätten

Einzelnachweise 

2010/11
Bundesliga 2010/11 (Frauen)